Benedetto Mazzacurati – violoncellista e compositore italiano
Carlo Mazzacurati – regista e sceneggiatore italiano
Giancarlo Mazzacurati – accademico e critico letterario italiano
Italo Mazzacurati – ciclista italiano
Pietro Mazzacurati – architetto italiano
Renato Marino Mazzacurati – scultore e pittore italiano
Rosy Mazzacurati – attrice italiana, figlia di Renato Marino